В-10 — индексы некоторых машин и устройств, созданных в СССР.

 СССР В-10 — советский дирижабль мягкого типа, созданный «Дирижаблестроем». Построен в 1937 году, разбился в 1938 году.
 В-10 — автогрейдер, производившийся в 1956—1962 годах Пайдеским заводом дорожных машин. Первый советский автогрейдер с гидравлическим приводом отвала.
 В-10 — прототип вертолёта Ми-10, первый полёт в 1960 году.